Mountain Brook oder Mountainbrook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mountain Brook (Alabama)
 Mountain Brook (Washington)
 Mountainbrook (Georgia)